Puede referirse a:

Informática 
 SAN file system, un sistema de archivos.
 Scalable File Share, un sistema de almacenamiento creado por Hewlett-Packard.
 Self-certifying File System, sistema de archivos descentralizado en red.
 Smart File System, sistema de archivos utilizados en computadoras Amiga.
 SquashFS, sistema de archivos comprimidos utilizados en sistemas operativos con núcleo Linux.
 Simple Features, un estándar OpenGIS para almacenamiento de datos geográficos.

Otros 
 SFS: acrónimo del inglés de laOrquesta Sinfónica de San Francisco
 SFS: código del Aeropuerto Internacional de la Bahía de Súbic 
 SFS: acrónimo del inglés de Estadio de Fútbol de Sídney, (Sydney Football Stadium)

Acrónimos de informática